Er zijn verschillende landen die de letter N gebruiken voor de wegen;
Lijst van Belgische N-wegen
Lijst van Nederlandse N-wegen - Provinciale weg bevat een opsomming van de Nederlandse N-wegen
Lijst van Franse N-wegen
Lijst van Luxemburgse nationale wegen
Lijst van Ierse N-wegen
Lijst van Spaanse N-wegen
Lijst van Portugese N-wegen